Taquarituba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquarituba (ort), São Paulo, 
 Taquarituba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar